Futbol Kluby Kairat (, Qajrat Futbol Kluby), känd under förkortningarna FC Kairat eller Kairat, är en professionell fotbollsklubb från Almaty i Kazakstan.

Laget grundades 1954, och gick då under namnet Lokomotiv Alma-Ata.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (3): 1992, 2004, 2020
Silver (5): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (10) 1992, 1996–97, 1999–2000, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021
Silver (3): 2004, 2005, 2016

Supercupen i fotboll
Supercup: (2): 2016, 2017
Silver (3): 2015, 2018, 2019

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Alibek Buleshev
  Sergei Volgin
  Gerard Gohou

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1954